Schergraben ist ein Gewässername im Landkreis Ansbach, Bayern, sowie auch in Oberösterreich:

 Schergraben (Dettenbach), rechter Zufluss des Dettenbachs (zur Sulzach) bei Feuchtwangen
 Schergraben, Oberlaufname des Egelweihergrabens (zum Oberlauf Gabelgrundgraben des Hausertsmühlbachs, zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bis zum Teich vor dem Krämerholz bei Steineweiler, Stadt Dinkelsbühl
 Schergraben, Tälchen des Hinterbaches im Obervormarkt in Perg in Oberösterreich. Benachbart zu Mühlsteinbruch Scherer.